Palast der Republik steht für:

 Palast der Republik in Berlin, Deutschland
 Palast der Republik (Almaty) in Almaty, Kasachstan
 Palast der Republik (Minsk) in Minsk, Weißrussland